Kalasze – grupa etniczna w Czitralu
 Kalasze – grupa etniczna w Nuristanie